Појам Тисовица је изведен од речи тиса (врста дрвета) и она може значити:

 Тисовица (Нова Варош), насеље у општини Нова Вароши, Србија
 Тисовица (Зелениково), насеље у општини Зелениково, Северна Македонија
 Тисовица (резерват), резерват биосфере на планини Странџа, Бугарска
 Тисовица (река), река у југоисточном делу Бугарска

Види још 

 Тисовац